EFM, EF-M:

 Enterprise Feedback Management — система процессов и программного обеспечения для централизованного проведения корпоративных опросов.
 Ethernet in the First Mile — технология компьютерных сетей.
 Canon EF-M — разновидность механизма для быстрого подсоединения фотообъектива.